Der Lins Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. August 1988 in Lins stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

In einem rein brasilianischen Einzelfinale setzte sich der an Nummer 4 gesetzte  Danilo Marcelino glatt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 gegen den an Nummer 3 gesetzten Landsmann Fernando Roese durch. Im ebenfalls rein brasilianischen Doppelfinale triumphierte das ungesetzte Duo Givaldo Barbosa/ Ricardo Camargo in drei Sätzen mit 6:1, 3:6 und 6:3 gegen das ebenfalls ungesetzte rumänisch-indische Duo Marcelo Hennemann/Edvaldo Oliveira.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Lins (São Paulo)